Elhurt-Helios Białystok – polski klub futsalowy z Białegostoku.

Historia  
Od sezonu 2012/2013 występujący w I lidze. W sezonie 2013/2014 dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Przypisy 

Polskie kluby futsalowe
Kluby sportowe w Białymstoku